Sarcophyton kan syfta på:

 Sarcophyton (djur) – ett släkte av koralldjur
 Sarcophyton (växter) – ett släkte av växter